Cnoty kardynalne
 Cnoty pruskie
 Cnoty teologalne

Zobacz też 
 Cnota